Miguel Aráoz puede hacer referencia a:

Miguel Aráoz y Arce (1780-1854), militar nacido en el Alto Perú que luchó contra las tropas patriotas en la Guerra de la Independencia Argentina;
Miguel Francisco Aráoz (1817-1878), empresario y político argentino;
Miguel de Castro y Araoz (1743-1820), funcionario español que fue gobernador de Tabasco (México) en 1793 y 1810.